Давид Фустер Торрихос (; 3 февраля 1982, Олива, Испания) — испанский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Карьера 
В 22 года Фустер подписал контракт с «Вильярреалом», но на протяжении долгих лет играл только за «Вильярреал B».

В конце августа 2010 года подписал контракт с греческим «Олимпиакосом».

28 сентября 2011 года забил свой первый гол в Лиги чемпионов «Арсеналу», а 14 февраля 2012 года отличился в матче Лиги Европы против казанского «Рубина».

Достижения 
Олимпиакос (Пирей)
 Чемпион Греции: 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Греции: 2011/12, 2012/13, 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Вильярреал B»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Хетафе»